Isla (de) Trinidad puede hacer referencia a:

Geografía 
  Isla Trinidad, en el mar Argentino (Atlántico), de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
  Isla Trinidad, en el océano Atlántico, en el estado de Espírito Santo, Brasil.
  Isla Trinidad, en el océano Atlántico, municipio de Paraty, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.
  /  Isla Trinidad, en el océano Atlántico Sur, del archipiélago de las Islas Georgias del Sur.
  /  Isla Trinidad, en el océano Atlántico Sur, archipiélago de las Islas Malvinas.
  Isla Trinidad, en el mar Caribe, la mayor de la República de Trinidad y Tobago.
  Isla Trinidad, del archipiélago Palmer, Antártida.